Александр Вуд ():
 Вуд, Александр (1907—1987) — американский футболист, участник чемпионата мира 1930 года.
 Вуд, Александр (1817—1884) — шотландский врач, один изобретателей шприца.